Haxterberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Nordrhein-Westfalen:

 Flugplatz Paderborn-Haxterberg südlich von Paderborn, Kreis Paderborn
 Turmhügel Haxterberg, Überreste einer Motte südlich von Paderborn, Kreis Paderborn
 Haxterberg (Berg), 244 m hohe Anhöhe südlich von Paderborn, Kreis Paderborn
 Haxterberg, alte Bezeichnung für den Schlossberg südlich von Paderborn, Kreis Paderborn

Siehe auch:
 Haxthausen (Adelsgeschlecht)